Alfredo Corrias (1895-1985) – avvocato e politico italiano
 Efisio Corrias (1911-2007) – carabiniere, politico e dirigente sportivo italiano
 Giuseppe Corrias (1811-1890) – politico italiano
 Giuseppe Corrias (1892-1970) – militare italiano
 Peppino Corrias, propr. Giuseppe (...–2005) – politico italiano
 Pino Corrias (1955) – giornalista, scrittore, sceneggiatore e produttore televisivo italiano
 Salvatore Corrias (1909-1945) – militare e partigiano italiano